Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 1996/1997 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа А

«Осер» (Осер)

«Аякс» (Амстердам)

«Грассхоппер» (Цюрих)

«Рейнджерс» (Глазго)

Группа В

«Атлетико» (Мадрид)

«Боруссия» (Дортмунд)

«Видзев» (Лодзь)

«Стяуа» (Бухарест) 

* В матче 3-го тура «Стяуа» — «Видзев» мяч в свои ворота забил Даниель Богуш.

Группа С

«Ювентус» (Турин)

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

«Фенербахче» (Стамбул)

«Рапид» (Вена)

Группа D

«Порту» (Порту)

«Русенборг» (Тронхейм)

«Милан» (Милан)

«Гётеборг» (Гётеборг) 

* В матче 2-го тура «Порту» — «Гётеборг» мяч в свои ворота забил Жоржи Кошта.

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1996/1997

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика матчей на официальном сайте Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

1996/1997|состав